Лужецкий — фамилия; имеет женскую форму Лужецкая.
 Лужецкий, Андрей Гаврилович (1905—1984) — подполковник пограничных войск МГБ СССР, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Лужецкий, Григорий (в монашестве Гурий; ум. 1562) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Лужецкий, Станислав Кароль (?—1686) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.